Tsukakoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Kimie Tsukakoshi (* 1999), australische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Kōdai Tsukakoshi (* 1986), japanischer Automobilrennfahrer